Воєнно-промисловий комплекс (ВПК)  –  сукупність підприємств і організацій тієї чи іншої країни, які виготовляють озброєння і військову техніку (ОВТ) для потреб збройних сил (ЗС) своєї держави та на експорт (див. Оборонно-промисловий комплекс)

Воєнно-промисловий комплекс -  суспільний феномен, у підґрунті якого лежить збіг інтересів керівництва воєнних корпорацій, вищого командного складу ЗС і високих посадових осіб держави, а одним з головних проявів є лобіювання бізнес-інтересів воєнної промисловості на вищому державному рівні та посилення її впливу на суспільні процеси. До ВПК звичайно зараховують ракетно-космічну, авіабудівну, суднобудівну, бронетанкову, радіоелектронну, артилерійсько-стрілецьку галузі.

Історія
ВПК уперше виникли у США і СРСР у період "холодної війни", коли за відсутності активних воєнних дій між ними розгорнулася безпрецедентна "гонка озброєнь", і на перший план виступив такий чинник могутності, як спроможність розробляти й виготовляти ОВТ на сучасному рівні і в належній кількості.

Першим із провідних політиків термін ВПК використав Дуайт Ейзенхауер у своєму виступі 1961. Залишаючи посаду президента США, він зазначив, що "…єднання між колосальним військовим апаратом і великою воєнною промисловістю – щось нове в історії Америки… Ми повинні в наших державних справах бути обережними, щоб цей військово-промисловий комплекс у своєму розвиткові не вийшов з-під нашого контролю…".

В СРСР термін ВПК використовувався виключно до капіталістичних країн і лише в негативному плані. Однак у цілому і ВПК США, і "воєнна промисловість" СРСР слугували опорами агресивної зовнішньої політики цих держав.

На відміну від США (де навіть у регулюванні ВПК певна роль відводилася ринковим принципам), у СРСР існувала жорстка централізована система планування і управління ВПК, в якій головним плануючим органом виступав оборонний відділ Державного комітету планування народного господарства, контролюючим – Державна комісія РМ СРСР з воєнно-промислових питань, а виконуючим – 9 міністерств.

Зменшення міжнародної напруги з середині 1980-х рр. змусило уряди СРСР і США реформувати ВПК. У СРСР ці реформи звелися переважно до конверсії (переводу оборонних підприємств на випуск цивільної продукції), що обернулося кризою у ВПК й обвалом виробництва в суміжних галузях промисловості.

У США та інших індустріально розвинутих країнах магістральним напрямом реформування ВПК (замість цього терміна набув поширення термін "оборонна промисловість") стала диверсифікація (розширення номенклатури товарів, послуг) воєнних компаній шляхом інтеграції з іншими компаніями (у т. ч. цивільними). Так, із 50 великих аерокосмічних корпорацій США (1982) після інтеграційних процесів залишилося 5 (1998), в Зах. Європі 30 аерокосмічних корпорацій (1992) об'єдналися в 5 (2000). У той же час в СРСР, а згодом – у пострадянських державах, було накладено законодавчі обмеження на інтеграцію у ВПК з політичних мотивів (побоювання консолідації консервативних "червоних директорів").

Результатом перетворень ВПК в індустріально розвинутих країнах став перехід до моделі високотехнологічного комплексу (ВТК), за якої учорашні воєнні корпорації, значно збільшившись у розмірах і довівши частку цивільної продукції в своїх замовленнях до рівня не менше 50 %, упевнено відчувають себе в умовах скорочення державних воєнних замовлень і світового ринку ОВТ.

Український оборонно-промисловий комплекс

Український оборонно-промисловий комплекс (ОПК, це поняття стало використовуватися замість поняття ВПК з огляду на неагресивний характер зовнішньої політики України) виник як уламок ВПК СРСР і на початку 1990-х рр. складався з бл. 700 промислових об'єднань і наукових організацій (заг. чисельність робітників – понад 1,5 млн осіб). Істотною проблемою була залежність ОПК України від кооперації з ВПК інших країн СНД, насамперед РФ – за різними видами ОВТ від 40 до 95 % (наприкінці 1990-х рр. спроможність ОПК самостійно забезпечити потреби ЗС України становила 5–7 %) і від їхніх замовлень. Необхідність розбудовувати державні інституції і вирішувати економічні проблеми значно обмежувала можливості реформування ОПК. Економічна криза, яка паралізувала внутрішній ринок, унеможливила проведення реформ. В результаті ОПК зазнав глибокої кризи і поступово почав перетворюватися з передового сектору промисловості на тягар для економіки країни.

Певні позитивні зрушення намітилися з початком 2000. Указом Президента України від 5 березня 2002 затверджено Концепцію структурної перебудови ОПК України – один з перших державних актів незалежної України, що сформулював стратегічні засади оборонно-промислової політики.

Найпотужнішими підприємствами і організаціями ОПК України є Державне КБ "Південне", виробниче об'єднанняня "Південний машинобудівний завод", ВАТ "Мотор-Січ", Запорізьке машино-будівне КБ "Прогрес", Авіаційний науково-технічний комплекс ім. О.Антонова, Київський державний авіабудівний завод "Авіант", Харківський державний авіабудівний завод, ВАТ "Хартрон", завод ім. в.Малишева, КБ ім. О.Морозова, КБ "Іскра", ЗЕМЗ "Іскра", ДАКХ "Артем".

Джерела та література 
 Головко В.В  Воєнно-промисловий комплекс  // 
Військово-промисловий комплекс